Жуан Алмейда: Алмейда, Жуан Паулу (род. 1990) — бразильский футболист.
 Алмейда, Жуан Педру (род. 1998) — португальский профессиональный шоссейный велогонщик.